Perdu est un adjectif, un nom commun ou une forme du verbe perdre, mais peut aussi être :
 mont Perdu, montagne d’Espagne ;
 Olivier Perdu,  égyptologue français ;

Voir aussi